Road to Utopia (film), een film uit 1946 van Hal Walker
Road to Utopia (Hawkwind), studioalbum uit 2018 van Hawkwind